Nymølle kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nymølle (Allerød Kommune) – landsby i Uggeløse Sogn, Allerød Kommune
 Nymølle (Skive Kommune) – bebyggelse i Rødding Sogn (Skive Kommune)
 Nymølle (Tønder Kommune) – bebyggelse i Emmerlev Sogn, Tønder Kommune
 Nymølle (Aabenraa Kommune) – bebyggelse i Rise Sogn og Aabenraa Sogn i Aabenraa Kommune
 Nymølle (Lyngby-Taarbæk Kommune) – Tidligere papirfabrik.
 Nymølle Bæk – vandløb i Jyske Ås
 Nymølle (Skambækken) - en tidligere vandmølle ved Skambækken i det sydlige Aarhus